Малори (Мэлори, Мелори при английском произношении) (, , , ) — фамилия и имя французского происхождения. Известные носители:

 Малори, Адриано — велогонщик
 Малори, Жан — писатель, учёный-полярник, этнограф
 Малори, Люси — писательница
 Малори Мартен — футболист
  — персонаж сериала «Скользящие»

Примечания